Címzetes tisztség viselője hagyományos értelemben az a személy, aki felsőbb engedéllyel valamely hivatalnak csak a címét viseli, de magát a hivatalt nem tölti be. A modern korra ez az eredeti jelentés elhalványult.

Magyarországi példák címzetes jelzőjű tisztségekre

Címzetes államtitkár 
A címzetes államtitkár tisztsége 1990 és 1997 között, majd 2002 és 2006 között létezett a magyar jogrendszerben. A címzetes államtitkár olyan, közigazgatási államtitkári rangú igazgatási felsővezető volt, akit egy speciális államigazgatási feladat ellátására neveztek ki. A címzetes államtitkár ennek megfelelően ténylegesen államtitkári hivatalt töltött be, de a közigazgatási államtitkároktól eltérően nem egy minisztérium hivatali szervezetét vezette. 2002 és 2006 között túlnyomórészt címzetes államtitkárként tevékenykedett a miniszterelnök kabinetfőnöke is.

Címzetes főjegyző 

A legalább tíz éve tevékenykedő, legmagasabb fokozatú minősítéssel rendelkező jegyző részére a miniszterelnök határozatlan időre címzetes főjegyzői címet adományozhat. A címadományozáshoz évenként címadományozási juttatás járhat, amelynek maximális összege 927 ezer forint. A címzetes főjegyző egyfajta kitüntető cím, tényleges főjegyzői tisztséget Magyarországon csak Budapest Főváros főjegyzője tölt be. 2013 előtt a megyei önkormányzatok hivatalát is főjegyző vezette.

Címzetes docens, egyetemi tanár 
Az egyetemi szenátus az óraadó (a felsőfoktatási intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló, "külsős") oktatónak címzetes egyetemi vagy főiskolai docens, illetve címzetes egyetemi vagy főiskolai tanár címet adományozhat. A cím viselői nem tényleges docensek, illetve egyetemi tanárok, de az erkölcsi megbecsültségük azokkal összevethető. A cím adományozása annak a magyarországi jelenségnek az eredménye, hogy az egyetemi oktatók anyagi megbecsültségének alacsony volta miatt számos szaktekintély csak mintegy társadalmi elkötelezettségből tanít a felsőoktatási intézményekben.

Címzetes munkatársak a közszolgálatban 
A közszolgálati jogban korábban számos foglalkoztatási területen a "címzetes" megjelölésű címadományozások egyfajta erkölcsi és (a merev bérrendszer oldását szolgáló) anyagi elismerést fejeztek ki. Az utóbbi években azonban a jogalkotó a közszolgálati bérezés rugalmasabbá tételével fokozatosan megszüntette a legtöbb szektorban ezen címadományozás lehetőségét.

Kapcsolódó szócikkek 
 Címzetes püspök

Jegyzetek 

Jog
Közigazgatás
Címek